

Liste des maires de Colmar

Compléments

Articles connexes 
 Colmar
 Histoire des maires de France
 Conseil municipal
 Élection municipale en France

Lien externe

Notes et références 

Colmar